St. Mary's Bay eller St. Marys Bay kan syfta på följande:

 St Mary's Bay, Devon, vik i Devon, England
 St Mary's Bay, Kent, ort i Kent, England
 St. Mary's Bay, Newfoundland, vik i Kanada
 St. Marys Bay, Nova Scotia, vik i Kanada